Adam Horovitz – rapper e attore statunitense
 Josef Horovitz – orientalista tedesco
 Michael Horovitz – poeta, artista e traduttore inglese